En avant la musique est un film français de Segundo de Chomón sorti en 1907.
 En avant la musique est un film belge de Gaston Schoukens sorti en 1935.
 En avant la musique (Strike Up the Band) est un film musical américain de Busby Berkeley sorti en 1940.
 En avant la musique (Il cambio della guardia) est un film franco-italien de Giorgio Bianchi sorti en 1962.